Jane Eyre, o livro de Charlotte Brontë

Filmes
 Jane Eyre (filme de 1910), película muda
 Jane Eyre (filme de 1934), com Virginia Bruce
 Jane Eyre (filme de 1944), com Joan Fontaine e Orson Welles
 Jane Eyre (filme de 1956), com Daphne Slater e Stanley Baker
 Jane Eyre (filme de 1970), com Susannah York e George C. Scott
 Jane Eyre (filme de 1996), com Charlotte Gainsbourg e William Hurt
 Jane Eyre (filme de 2011), com Mia Wasikowska e Michael Fassbender

Telesséries
 Jane Eyre (minissérie de 1973), com Sorcha Cusack
 Jane Eyre (minissérie de 1983), com Timothy Dalton e Zelah Clarke
 Jane Eyre (minissérie de 1997), com Samantha Morton
 Jane Eyre (minissérie de 2006), com Ruth Wilson e Toby Stephens

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão